Amsterdam, glavni grad Nizozemske
 Otok Amsterdam, francuski otok u južnom dijelu Indijskog oceana